Seuratiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Seuratiaceae i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Seuratiaceae